«Любовник леди Чаттерлей» () — британский телесериал 1993 года канала «Би-би-си» с участием Шона Бина и Джоэли Ричардсон. Экранизация романа Дэвида Герберта Лоренса «Любовник леди Чаттерлей» 1928 года, впервые показанный в четырёх 55-минутных эпизодах с 6 по 27 июня 1993 года.

Сюжет 

Муж леди Чаттерлей возвращается раненым после Первой мировой войны. Поняв, что муж не способен к сексуальной активности, она начинает роман с садовником. Фильм демонстрирует сексуальную раскрепощенность и классовую вражду.

В ролях 
 Джоэли Ричардсон — леди Чаттерлей
 Шон Бин — Меллорс
 Джеймс Уилби — сэр Клиффорд Чаттерлей
 Ширли Энн Филд — миссис Болтон
 Хетти Бэйнес — Хильда
 Кен Рассел — сэр Майкл Рейд

Приём 
Аудитория телесериала составила более 12 миллионов человек.

Примечания 

Телефильмы на английском языке
Телесериалы Великобритании, запущенные в 1993 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 1993 году
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Исторические телесериалы о 1920-х годах
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Англии